Aparat telefoniczny TAI-43 – telefon polowy stosowany w ludowym Wojsku Polskim.

Telefon induktorowy produkcji radzieckiej zasilany z ogniwa suchego z wywołaniem induktorowym, przeznaczony do łączności w warunkach polowych na wszystkich szczeblach dowodzenia. Utrzymywano łączność za pomocą kabla PTF-7 x 2 do 25 km, na liniach stałych napowietrznych  o średnicy 3 mm do 150 km. 

Aparat wyposażony był w dodatkową słuchawkę. 
 rozwinięcie i zwinięcie - ok. 1 min

Przypisy

Bibliografia 
 

Sprzęt łączności